Molotovskiy kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Kaindy (distriktshuvudort), Tjüj,

Ryssland 

 Novosjachtinsk, ort, Rostov oblast, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar